Mar de amores puede referirse a:
Mar de amores (1997), película argentina dirigida por Víctor Dinenzon.
Mar de amores (2010-2013), serie de televisión turca emitida por Kanal D.